Полиодонти́я ( от  — много и  — зуб), гиперодонтия, гипердентия ( от ,  — зуб), супрадентия — аномалия числа зубов, выражающаяся в наличии сверхкомплектных зубов (у человека — более чем 20 молочных или 32 постоянных зубов).

Природа полиодонтии до конца не выяснена, предположительно она связана с нарушением механизма закладки зубных зачатков. Сверхкомплектные зубы наиболее часто возникают среди верхних резцов, но также могут возникать и среди нижних резцов и в других областях зубных рядов. Форма и размер таких зубов могут быть различны. Как правило, эти зубы небольшого размера и конической формы. Сверхкомплектные зубы могут вызывать деформацию зубных рядов и в большинстве случаев подлежат удалению.

Как правило, люди, имеющие данную аномалию, шепелявят.

Существует два вида полиодонтии.
 Полиодонти́я и́стинная представляет собой избыток постоянных зубов.
 Полиодонти́я ло́жная возникает из-за задержки выпадения молочных зубов.

В искусстве 
 Кинофильм Тридцать три.
 Песня исполнителей GHOST и Creep-P "Hyperdontia"
 Анимационный сериал "Коллекция Дзюндзи Ито", 2 сезон 8 серия "Слои страха"

См. также 
 Дифиодонтия

Литература 
 Bodin I, Julin P, Thomsson M (1978) Hyperdontia. I. Frequency and distribution of supernumerary teeth among 21,609 patients. Dentomaxillofac Radiol 7:15-17.
 Harris EF, Clark LL (2008) An epidemiological study of hyperdontia in American blacks and whites. Angle Orthod 78: 460—465.
 Solares R, Romero MI (2004) Supernumerary premolars: a literature review. Pediatr Dent. 2004 Sep-Oct;26(5):450-458.
 Oxford Handbook of Clinical Dentistry

Примечания 

Зубы
Стоматология